Чаранг — название населённых пунктов в России:
 Чаранг — село в Усть-Алданском улусе Республики Саха (Якутия).
 Чаранг — посёлок в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия).